Namco System 86 è una scheda madre arcade prodotta da Namco nel 1986. È stata seguita da una più potente, la Namco System 1.

Specifiche tecniche del Namco System 86 Specification
Processori:
 Main CPU: Motorola 6809 @ 1.536 MHz
 Sound CPU: Motorola 6809 @ 1.536 MHz
 MCU:       Hitachi HD63701 @ 1.536 MHz
 
Video:
 Risoluzione video 288×224
 4 scrolling 512×256 tilemap layers (64×32 characters)
 127 variable-sized sprites (up to 32×32) displayed at once
 
Suono:
 Yamaha YM2151 FM sound chip
 Custom 8-channel wavetable stereo PSG
 2-channel DAC

Lista dei giochi Namco System 86
Sky Kid Deluxe (1986) - sequel to Sky Kid
Hopping Mappy (1986) - sequel to Mappy
Genpei Tōma Den (1986)
Rolling Thunder (1986)
The Return of Ishtar (1986) - sequel to Tower of Druaga
Wonder Momo (1987) Namco's last 8-bit arcade game

Collegamenti esterni
 
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco